Magic Knight Rayearth – manga di genere fantasy
 Magic Knight Rayearth – videogioco del 1995 per Sega Saturn
 Magic Knight Rayearth – videogioco del 1995 per Super Nintendo Entertainment System